Tenisový turnaj WTA Kremlin Cup 2012 se konal ve dnech 13. až 21. října na tvrdých dvorcích Olympijského stadionu v Moskvě, hlavním městě Ruské federace. Řadil se do kategorie WTA Premier Tournaments. Odměny činily 740 000 USD.

Obhájkyní singlového titulu byla pátá nasazená slovenská tenistka Dominika Cibulková, která vypadla ve čtvrtfinále s bývalou světovou jedničkou z Dánska Caroline Wozniackou. Třetí nasazená Wozniacká turnaj vyhrála, když ve finále zdolala australskou turnajovou jedničku Samanthu Stosurovou poměrem 6–2, 4–6 a 7–5. Připsala si tak druhý titul sezóny. Ve finále čtyřhry se utkaly dva nejvýše nasazené ruské páry. Turnajové jedničky Jekatěrina Makarovová s Jelenou Vesninovou zdolaly druhou dvojici turnaje Marii Kirilenkovou a Naděždu Petrovovou. Poté, co každá dvojice získala jeden set 6–3 a 1–6, zápas rozhodl supertiebreak nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem [10–8]. Finálová účast Kirilenkové s Petrovovou zajistila 20. října jistotu postupu na následný Turnaj mistryň z posledního čtvrtého místa.

Dvouhra

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do 2. kola.
  Samantha Stosurová (finále)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  'Caroline Wozniacká (vítězka)
  Ana Ivanovićová (semifinále)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (čtvrtfinále)
  Lucie Šafářová (2. kolo)

Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Margarita Gasparjanová
  Jelena Vesninová
  Caroline Wozniacká

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Vesna Doloncová
  Anastasia Rodionovová
  Valeria Solovjevová
  Jelina Svitolinová

Odhlášení 
z dvouhry
  Marina Erakovicová
  Sara Erraniová (poranění levého stehna)
  Kaia Kanepiová
  Aleksandra Wozniaková

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= A Rodionova
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Cornet
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= K Zakopalová
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Cadanțu
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= M Gasparjan
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= L Šafářová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= V Solovjeva
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= J Svitolina
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G Voskobojeva
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= V Dolonc
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Halep
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=7
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= N Petrova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=5

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Stosur
| RD2-score01-1=78
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= A Cornet
| RD2-score02-1=66
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= K Zakopalová
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= L Šafářová
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= A Ivanović
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= V Solovjeva
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= V Dolonc
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= S Halep
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=0
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= S Stosur
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= K Zakopalová
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= A Ivanović
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= V Dolonc
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= S Stosur
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= A Ivanović
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=2
}}

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (vítěky))  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (finále)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Jaroslava Švedovová /  Katarina Srebotniková ''(semifinále)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= J Makarova  J Vesnina
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= A Frolova  M Gasparjan
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Rodionova  G Voskobojeva
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= J Švedova  K Srebotnik
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Pavljučenkova  L Šafářová
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[5]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Craybas  E Hrdinová
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= D Jurak  K Marosi
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= R Kops-Jones  A Spears
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3=[11]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A-L Grönefeld  K Peschke
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[9]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= D Kustova  O Savčuk
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2='''7
| RD1-score11-3=[6]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Kremlin Cup